

Sigle
 Machine-room less – ascensore senza locale macchina
 Maximum Residue Limit – limite massimo di residui 
 Media resource locator – stringa utilizzata in alcune applicazioni dell'informatica per identificare oggetti multimediali
 Movimento Rivoluzionario Liberale movimento politico colombiano attivo dal 1959 al 1967
 Multiple rocket launcher – lanciarazzi multiplo

Codici 
 MRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miners Lake (Australia)
 mrl – codice ISO 639-3 della lingua mortlockese